Live and Rare  – EP dei Faster Pussycat del 1990
Live and Rare  – album dei Jane's Addiction del 1991
Live & Rare  – album dei Rage Against the Machine del 1996
Live & Rare  – album dei Reagan Youth del 1998
The Berzerker - Live and Rare  – album dei The Berzerker del 2000
Live & Rare  – album dei Korn del 2006
Live and Rare  – EP dei My Chemical Romance del 2007